Enonvesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enonvesi (del av en sjö), Södra Savolax, 
 Ylä-Enonvesi, Södra Savolax, 
 Enonvesi (sjö, lat 61,35, long 26,50), Södra Savolax, 
 Enonvesi (vik), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar